Рижская улица:

 Рижская улица — улица в Воронеже.
 Рижская улица — улица в Киеве.
 Рижская улица — улица в Перми.
 Рижская улица — улица в Самаре.
 Рижская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Рижская улица — улица в Саратове.
 Рижская улица — улица в Тюмени.
 Рижская улица — улица в Уфе.
 Рижская — бывшее название улицы Тактакишвили в Тбилиси.
 Рижская улица - улица в Наро-Фоминске.

См. также 
 Рижская площадь